Жозе́ф «Жози́» Што́ффель (; 27 июля 1928 года, Дифферданж — 9 марта 2021) — люксембургский гимнаст.

Биография и карьера 
Родился в люксембургской коммуне Дифферданж. Принимал участие в пяти летних Олимпийских играх 1948, 1952, 1956, 1960 и 1964 годов, но ни на одних не завоевывал медалей. Тем не менее, Штоффель долгие годы был первым гимнастом в Люксембурге. Он в течение шестнадцати лет, с 1949 по 1964 год, выигрывал Люксембургский чемпионат по спортивной гимнастике.

Закончив выступать на соревнованиях, Штоффель в 1955—1965 годах работал тренером бельгийской сборной по спортивной гимнастике, в 1965—1974 годах тренером сборной Люксембурга.

Его жена, Ивон Штоффель-Вагнер, также занималась гимнастикой и приняла участие в 1960 году на Олимпийских играх.

Награды и звания 
В 2008 году Штоффель был награжден государственной наградой — орденом Заслуг Великого герцогства Люксембург.

В 1957 и 1960 годах гимнаст избирался в Люксембурге спортсменом года.

Примечания 

Родившиеся в 1928 году
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1948 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1956 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года